Чемпионат Нидерландов 2018 прошёл в Амстердаме с 1 по 8 июля 2018 года.

 Категория: 14-я (средний рейтинг: 2590).

Сергей Тивяков занял первое место, обогнав остальных преследователей на полтора очка.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2018 год в шахматах
Июль 2018 года
Спорт в Нидерландах в 2018 году
Спортивные соревнования в Амстердаме